Delta puede referirse a:

Alfabetos 
 Δ δ, cuarta letra del alfabeto griego.
 El nombre para la letra D en el alfabeto radiofónico.

Biología 
 Un género de insectos de la familia Vespidae.
 Variante Delta del SARS-CoV-2, detectada en octubre de 2020 en India.

Matemáticas 
La diferencia entre dos valores próximos de una magnitud y varias funciones y operadores:
 Delta de Dirac.
 Delta de Kronecker.
 El operador laplaciano.

Meteorología 
 Tormenta tropical Delta en el año 2005.
 Huracán Delta, del año 2020.

Geografía 
Un delta fluvial es un accidente geográfico producido por el depósito de sedimentos en la desembocadura de un río.

Canadá
Delta (Columbia Británica)

Estados Unidos
Delta (Alabama)
Delta (Colorado)
Delta (Iowa)
Delta (Luisiana)
Delta (Misuri)
Delta (Ohio)
Delta (Pensilvania)
Delta (Utah)
Delta (Wisconsin)

Grecia
Delta (Tesalónica)

México
Delta (Baja California)

Nigeria
Delta (estado)

Uruguay
Colonia Delta

Venezuela

Delta del Orinoco

Música 
 Delta es el tercer álbum de la cantante australiana Delta Goodrem.
 Delta, álbum de la banda austriaca Visions of Atlantis.
 Delta, banda chilena de rock progresivo.
 Delta, álbum de la banda española M Clan.

Transportes 
 Delta, un tipo de propulsor espacial de Estados Unidos.
 Delta Air Lines, una compañía aérea estadounidense.
 Clase Delta, submarinos nucleares estratégicos de diseño soviético aún en servicio con Rusia.
 Lancia Delta, automóvil de turismo del fabricante italiano Lancia.
 Lancia Delta S4, automóvil de turismo del fabricante italiano Lancia.
 Ala en delta, una configuración alar típica de aviones supersónicos.
 Ala delta o aerodeslizador, un mecanismo construido para planear y realizar vuelos sin motor.

Dactiloscopia 
 Forma triangular que se encuentra en casi todas las huellas digitales.

Náutica 
 Letra con que se representa abreviadamente el desvío de aguja.

Nombre 
 La actriz estadounidense Delta Burke.
 La actriz australiana Delta Goodrem.
 La actriz argentina  Delta Pérez.
 CZ2128 Delta, personaje en la novela ligera Overlord.

Historia 
 Proyecto MKDELTA, proyecto de control mental de la CIA en los años 1960.

Organizaciones 
 Delta Force, cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos.